Баба́евская у́лица (в 1922—1986 годах — Пя́тый Баба́евский переу́лок, ранее — Пя́тая Соко́льническая у́лица) — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории района Сокольники. Соединяет улицу Стромынка и улицу Матросская Тишина, пересекая Вторую Боевскую улицу. Нумерация домов начинается от улицы Стромынка.

На картах Москвы, начиная с 1925 года эта улица именуется уже как Бабаевская.

Происхождение названия 
Названа 25 марта 1986 года в честь Петра Акимовича Бабаева (1883—1920), революционера, председателя Сокольнического совета. С 7 июня 1922 года так же в честь П. А. Бабаева носила название Пятый Бабаевский переулок, ранее — Пятая Сокольническая улица, по Сокольническому полю.

Здания и сооруженияЯндекс. Адреса  
По нечётной стороне:
 № 1/8 — пятиэтажное 30-квартирное кирпичное жилое здание 1895 года постройки.
 № 3а — здание общежития МГЛУ.

По чётной стороне:
 № 4 — четырёхэтажное нежилое здание 1961 года постройки.
 № 4, стр. 1 —
 № 6 — в здании находится отделение «Маст-банка».

В начале улицы, на пересечении её со Стромынкой (по адресу: ул. Стромынка, 6) находится здание ДК им. Русакова, памятника архитектуры советского авангарда, построенного архитектором К. Мельниковым в 1927—1929 г.

Транспорт 
 Станции метро  и .
 Остановка «Бабаевская улица»:

 Автобус: т14, т32, т41, 78, 265, 716
 Трамвай: 4л, 4п, 7, 13

По улице проходит служебная трамвайная линия в депо имени Русакова.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Карты Яндекс  — Бабаевская улица
 Бабаевская улица на www.mom.ru 

Улицы Москвы, названные в честь людей